А́нтрим () может относиться к:

Топоним 
 Антрим — графство в Северной Ирландии.
 Антрим — район в графстве Антрим.
 Антрим — город в графстве Антрим.
 Антрим — плато на северо-востоке Ирландии.
 Антрим — плато на западе Австралии.
 Антрим — тауншип в округе Уотонуан, Миннесота, США.
 Антрим — административно-территориальный округ в штате Мичиган, США.
  — историческое здание в Веллингтоне, Новая Зеландия.

Фамилия 
 Макдоннел, Рандал, 1-й маркиз Антрим (1609—1683) — ирландский государственный деятель времен Английской революции XVII века.
 Антрим, Гарри (1884—1967) — американский актёр.
  (род. 1958) — американский писатель, лауреат премии Ambassador Book Award Англоговорящего союза за автобиографию (2007).
  (1907—1969) — американский военно-морской офицер, обладатель Медали Почёта за мужество в японском плену после сражения в Яванском море (1942).